Fågelfängare kan avse:

 Fågelfängare - föråldrat uttryck för person som yrkesmässigt eller med förkärlek bedriver fågeljakt
 Fågelfängare - alternativnamn på arter i ett släkte av underblomsväxter, se Pisonia brunoniana
 Henrik I Fågelfängaren (876–936), smeknamn på den tyske kejsaren Henrik I av Sachsen

Se även 
 Papageno – fågelfängare i Mozarts Trollflöjten.